Türkmen ist ein türkischer weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Barış Türkmen (* 1993), türkischer Fußballtorhüter
 Behçet Türkmen (1899–1972), türkischer Diplomat
 Cem Türkmen (* 2002), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Doğa Türkmen (* 2002), türkische Tennisspielerin
 Ekin Türkmen (* 1984), türkische Schauspielerin
 Gökhan Türkmen (* 1983), türkischer Popmusiker
 Hüseyin Türkmen (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Ibrahim Türkmen (* 1973), deutscher Fußballspieler
 İlter Türkmen (1927–2022), türkischer Diplomat und Politiker
 Kazım Türkmen (* 1972), türkischer Theologe und Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DİTİB)
 Mehmet Kaan Türkmen (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Muhammed Türkmen (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Selin Türkmen, türkische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tayfun Türkmen (* 1978), türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Turkmenen

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname